Beli Breg ist der Name folgender Orte:
 Beli Breg (Aleksinac), ein Dorf in der Opština Aleksinac im Okrug Nišava, Serbien
 Beli Breg (Vranje), ein Dorf in der Opština Vranje im Okrug Pčinja, Serbien